Сех — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Сех, Ирина Игоревна (род. 1970) — украинский политик, Народный депутат Верховной рады Украины VII созыва, председатель Львовской областной государственной администрации (ЛОГА).
 Сех, Ярослав Данилович (1930—2020) — артист балета, педагог, балетмейстер. Заслуженный артист РСФСР (1961).

Топоним 
 Сех — село в Гунибском районе Дагестана в составе сельского поселения Сельсовет Тлогобский.

См. также 
 
 Сехешвар — также Шегешвар (): город в  Румынии.

Примечания